

Anno 
 1830 – (MDCCCXXX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1830 a.C.
 Anni 1830 – decennio che comprende gli anni dal 1830 al 1839 inclusi 
 Anni 1830 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1839 a.C. al 1830 a.C. inclusi

Matematica 
 1830 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1830 Pogson – asteroide della fascia principale del sistema solare